Dies ist eine Liste der Städte in Guinea-Bissau.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Guinea-Bissau ist Bissau mit einer Einwohnerzahl von 466.504 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 3000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 16. April 1979 und für den 3. März 2009 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Bissau bildet einen autonomen Sektor und gehört keiner Region an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern
Verwaltungsgliederung Guinea-Bissaus

Weblinks 
Instituto Nacional de Estatística e Censos
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Guinea-Bissau

 
Guinea-Bissau